La palabra Manat tiene las siguientes acepciones:

Manat es una diosa perteneciente a la mitología árabe;
Manat es el nombre de las divisas empleadas actualmente en Azerbaiyán y Turkmenistán:
Manat azerí
Manat turkmeno